Маркфа́в (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Карбон. Округ коммуны — Мюре.

Код INSEE коммуны — 31320.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 630 км к югу от Парижа, в 36 км к юго-западу от Тулузы.

По территории коммуны протекают реки Гаронна и .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1031 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 683 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 518 были экономически активными, 165 — неактивными (показатель активности — 75,8 %, в 1999 году было 77,9 %). Из 518 активных жителей работали 479 человек (267 мужчин и 212 женщин), безработных было 39 (15 мужчин и 24 женщины). Среди 165 неактивных 63 человека были учениками или студентами, 64 — пенсионерами, 38 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Орибай
 Замок Лапрад
 Церковь Нотр-Дам

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна